Juicio puede referirse a:

 Juicio, causa judicial.
 Juicio, clase de pensamiento.
 Juicio de términos, en lógica.
 El Juicio (Tarot), carta del tarot.